Seru Grandi (plaats), een plaats in Curaçao
 Seru Grandi (Bonaire), een heuvel in Bonaire
 Seru Grandi (landhuis), een landhuis in Curaçao bij Grote Berg